{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63501) - || 2001 OD70 ||19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63502) - || 2001 OD72 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63503) - || 2001 OE72 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63504) - || 2001 OO78 ||26 juli 2001 || NEAT
|-
| (63505) - || 2001 OP79 ||27 juli 2001 || NEAT
|-
| (63506) - || 2001 OH81 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (63507) - || 2001 OL81 ||30 juli 2001 || LINEAR
|-
| (63508) - || 2001 OQ81 ||26 juli 2001 || NEAT
|-
| (63509) - || 2001 OW83 ||27 juli 2001 || NEAT
|-
| (63510) - || 2001 OG89 ||21 juli 2001 || NEAT
|-
| (63511) - || 2001 OV92 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63512) - || 2001 OZ95 ||29 juli 2001 || W. Bickel
|-
| (63513) - || 2001 OV96 ||25 juli 2001 || NEAT
|-
| (63514) - || 2001 OY99 ||27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63515) - || 2001 OE100 ||27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63516) - || 2001 OL103 ||29 juli 2001 || NEAT
|-
| (63517) - || 2001 OM104 ||30 juli 2001 || LINEAR
|-
| (63518) - || 2001 OM105 ||29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63519) - || 2001 OJ107 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (63520) - || 2001 PF || 3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63521) - || 2001 PL || 5 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63522) - || 2001 PP || 6 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63523) - || 2001 PH1 ||9 augustus 2001 || J. Broughton
|-
| (63524) - || 2001 PP2 ||3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63525) - || 2001 PU2 ||3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63526) - || 2001 PO7 ||7 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63527) - || 2001 PM8 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63528) Kocherhans || 2001 PX13 ||13 augustus 2001 || Badlands
|-
| (63529) - || 2001 PY19 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63530) - || 2001 PG20 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63531) - || 2001 PW20 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63532) - || 2001 PJ22 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63533) - || 2001 PY22 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63534) - || 2001 PR24 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63535) - || 2001 PY24 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63536) - || 2001 PS25 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63537) - || 2001 PS33 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63538) - || 2001 PG38 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63539) - || 2001 PH39 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63540) - || 2001 PN39 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63541) - || 2001 PY41 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63542) - || 2001 PE45 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63543) - || 2001 PJ45 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63544) - || 2001 PD47 ||13 augustus 2001 || W. Bickel
|-
| (63545) - || 2001 PB48 ||3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63546) - || 2001 PX53 ||14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63547) - || 2001 PD57 ||14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63548) - || 2001 PD58 ||14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63549) - || 2001 PJ63 ||13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63550) - || 2001 PX64 ||1 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63551) - || 2001 QS1 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63552) - || 2001 QC4 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63553) - || 2001 QV6 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63554) - || 2001 QA8 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63555) - || 2001 QD8 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63556) - || 2001 QE10 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63557) - || 2001 QN10 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63558) - || 2001 QR10 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63559) - || 2001 QH13 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63560) - || 2001 QK13 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63561) - || 2001 QL13 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63562) - || 2001 QA15 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63563) - || 2001 QU15 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63564) - || 2001 QW17 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63565) - || 2001 QP18 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63566) - || 2001 QT18 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63567) - || 2001 QK19 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63568) - || 2001 QA21 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63569) - || 2001 QK22 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63570) - || 2001 QN22 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63571) - || 2001 QC23 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63572) - || 2001 QD23 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63573) - || 2001 QG23 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63574) - || 2001 QH25 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63575) - || 2001 QQ27 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63576) - || 2001 QS27 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63577) - || 2001 QU27 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63578) - || 2001 QD28 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63579) - || 2001 QO29 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63580) - || 2001 QW29 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63581) - || 2001 QC30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63582) - || 2001 QL30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63583) - || 2001 QP31 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63584) - || 2001 QY33 ||19 augustus 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (63585) - || 2001 QB44 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63586) - || 2001 QK44 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63587) - || 2001 QH47 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63588) - || 2001 QB49 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63589) - || 2001 QX49 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63590) - || 2001 QM59 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63591) - || 2001 QF61 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63592) - || 2001 QM61 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63593) - || 2001 QZ62 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63594) - || 2001 QU63 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63595) - || 2001 QW63 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63596) - || 2001 QG64 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63597) - || 2001 QH65 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63598) - || 2001 QJ65 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63599) - || 2001 QN65 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63600) - || 2001 QY65 ||17 augustus 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten